Lizzano, település Olaszországban, Puglia régióban.
 Lizzano in Belvedere, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban.
 Lizzano, olasz borfajta.